„Юнайтед Артистс“ () е американско филмово и телевизионно развлекателно студио, основано през 1919 г. от Дейвид Уорк Грифит, Чарлс Чаплин, Мери Пикфорд и Дъглас Феърбанкс. Това е списък със пълнометражните филми, които са оригинално продуцирани или разпространени от „Юнайтед Артистс“, включителни тези, които са произведени в чужбина. Филмите на „Метро-Голдуин-Майер“, които „Юнайтед Артистс“ разпространява, сега са собственост на „Уорнър Брос“ чрез „Търнър Ентъртейнмънт“.

Този списък също съдържа филми от „Юнайтед Артистс Релийзинг“, съвместно предприятие за разпространение между „Метро-Голдуин-Майер“ и „Анапурна Пикчърс“.

1910-те години

1920-те години

1930-те години

1940-те години

1950-те години

1960-те години

1970-те години

1980-те години

1990-те години

2000-те години

2010-те години

2020-те години

Вижте също 
 :Категория:Списъци с филмите по киностудио
 Списъци с филмите на Метро-Голдуин-Майер

Източници 

Списъци
Списъци с филмите по киностудио